Juan Martínez (né en 1958), lanceur du disque cubain ;
 Juan Martínez Oliver (né en 1964), coureur cycliste et directeur sportif espagnol ;
 Juan Martínez Montañés (1568-1649), sculpteur espagnol ;
 Juan Martínez de Recalde (1540-1588), officier de la marine espagnole ;
 Juan Martínez Adorno (né en 1987), coureur cycliste portoricain ;
 Juan Martínez Silíceo (1486-1557), cardinal, mathématicien et logicien espagnol ;
 Juan Martinez de Murillo (mort en 1420), cardinal espagnol ;
 Juan Martínez de Rozas (1758-1813), homme politique chilien ;
  (né en 1947), athlète mexicain ;
 Juan Martinez (ou Juan Antoine Martinez) homme politique français.